Dorfhonschaft (teils auch in der Schreibweise Dorfhonnschaft) steht für:

 Dorfhonschaft (Wermelskirchen), eine Honschaft auf dem Gebiet des heutigen Wermelskirchen
 Obere Dorfhonschaft (Lindlar), eine Honschaft auf dem Gebiet des heutigen Lindlar
 Untere Dorfhonschaft (Lindlar), eine Honschaft auf dem Gebiet des heutigen Lindlar
 Erste Dorfhonschaft (Wald), eine Honschaft auf dem Gebiet des heutigen Solingen
 Zweite Dorfhonschaft (Wald), eine Honschaft auf dem Gebiet des heutigen Solingen